Robert Lacroix (1862-1931), homme politique français ;
  (1931-1997), homme politique belge ;
 Robert Lacroix (1940-), scientifique et professeur québécois ;
 Robert-Emile-Louis Lacroix (1908-1992), général français.